Franciszek Zygmunt Gałecki (1645–1711) – wojewoda poznański, kaliski i inowrocławski, kuchmistrz koronny, generał-adiutant, starosta bydgoski
 Franciszek Gałecki (zm. 1760) – kasztelan wieluński, starosta bydgoski